Хадын () — село в Пий-Хемского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Хадынского сумона.
Население 660 человек (2007), 663 (2015).

География 
Село находится Уюкской котловине, возле р. Хадын. Северо-запад села окружен лесным массивом, на юго-востоке преобладают степи.

 Уличная сеть
ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Маады Парынмаа, ул. Почтовая, ул. Рабочая, ул. Степная, ул. Таёжная.
К селу административно принадлежит местечко (населённый пункт без статуса поселения) Заимка.

Географическое положение 
Расстояние до:
районного центра Туран: 29 км

республиканского центра Кызыл: 62 км
Ближайшие населенные пункты
Чкаловка 11 км, Аржаан 11 км, Тарлаг-Аксы 15 км, Ленинка 17 км, Тарлаг 19 км, Туран 28 км, Уюк 30 км

Население

Инфраструктура 
Источником водоснабжения на селе являются артезианские скважины.

Отделение связи, пилорама.
 образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хадынская средняя общеобразовательная школа (668513, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с. Хадын, ул. Маады Парынмаа, 8)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Хадын (668514, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с. Хадын, ул. Почтовая,17)

 медицина, социальная деятельность
ФАП, филиал Сукпакского специального дома интерната для престарелых и инвалидов
 культура
МБУ СДК с. Хадын
 административная деятельность
Администрация сельского поселения сумона Хадынский

Транспорт 
Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории поселения составляет 4,1 км, в т.ч: твердого покрытия −4,1 км.

Ссылки 
 Хадын на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты  Пий-Хемского кожууна